Varchi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Benedetto Varchi (1503–1565), florentinsk historiker
 Clemens von Cerrini di Monte Varchi (1785–1852), sachsisk militär